«Социалистический вестник» — журнал, издававшийся заграничной делегацией Российской социал-демократической рабочей партии (меньшевики) в 1921—1965 годах.

Выходил последовательно в Берлине, Париже и Нью-Йорке. Всего вышло 784 номера. Характерной чертой этого эмигрантского журнала была хорошо налаженная связь редакции с корреспондентами в России, в основном, меньшевиками.

Первыми редакторами были Ю. Мартов, Р. Абрамович, Ф. Дан и др. Последний главный редактор — Соломон Шварц.

В журнале печатался П. А. Берлин.

Примечания

Литература 
 Указатели журнала «Социалистический вестник». 1921—1963 / Под ред. А. Lande; предисл. А. Liebich. — Париж: Inst. d'études slaves, 1992. — 391 с.
 Хейфец М. Р. «Социалистический вестник» и «социалистическая страна» // Евреи в культуре русского зарубежья. — Вып.1. — Иерусалим, 1992. — С.203 — 218.
 Елфимов Е. А. Меньшевистский журнал «Социалистический вестник» в первые годы эмигрантского существования / Е. А. Елфимов // Культура Российского Зарубежья. — Москва, 1995. — С. 189—196.
 Антонова М. В. «Социалистический вестник» 1922—1924 гг. о партийной оппозиции в России / М. В. Антонова // Дискуссионные вопросы российской истории. — Арзамас, 1995. — С. 209—213.

РСДРП
Политические журналы
Печатные издания, возникшие в 1921 году
Социалистическая пресса
Пресса русской эмиграции